Op Wimbledon 2021 speelden de vrouwen van maandag 28 juni tot en met zaterdag 10 juli de wedstrijden in het enkelspel in de Londense wijk Wimbledon.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelhoudster Simona Halep kon haar titel niet komen verdedigen, wegens een kuitblessure.

Het eerste reekshoofd, Ashleigh Barty uit Australië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Tsjechische Karolína Plíšková in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Barty wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Wimbledon op haar naam te schrij­ven. Het was haar twaalfde WTA-titel, de vierde van dat jaar. Het was haar tweede grandslamtitel. Zij won £ 1.700.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren drie Belgische deelneemsters:
 Elise Mertens, als dertiende geplaatst, bereikte de derde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door de Amerikaanse Madison Keys.
 Alison Van Uytvanck verloor in de eerste ronde van de als derde geplaatste Oekraïense Elina Svitolina.
 Greet Minnen had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd; daar verloor zij haar openingspartij van de Kroatisch/Australische Ajla Tomljanović.

Drie Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Kiki Bertens, als zeventiende geplaatst, verloor al in de eerste ronde van de Oekraïense Marta Kostjoek.
 Arantxa Rus verloor haar openingspartij van de Griekse Maria Sakkari.
 Lesley Pattinama-Kerkhove had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd; daar won zij de eerste grandslampartij van haar loopbaan, door Russin Svetlana Koeznetsova te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De plaatsingslijst is gebaseerd op de WTA-ranglijst per 21 juni 2021.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2021